Мале Брезно може бити:

 Мале Брезно (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република
 Мале Брезно (Усти на Лаби), насељено мјесто у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република